VM i badminton 2015 var det 22. VM i badminton afholdt af Badminton World Federation. Mesterskabet blev afviklet i Istora Senayan i Jakarta, Indonesien i perioden 10. - 16. august 2015. Indonesien var VM-værtsland for tredje gang, og Jakarta har været værtsby alle tre gange.

Fire af VM-titlerne blev vundet af de forsvarende mestre fra det foregående VM i 2014. Kun i herredoublerækken blev der fundet en ny mester.

Herresingle-mesterskabet blev vundet af Chen Long fra Kina, som finalen besejrede Lee Chong Wei med 21-14, 21-17. Dermed vandt kineseren sin anden VM-titel i træk, mens Lee Chong Wei tabte VM-finalen i herresingle for fjerde gang i træk. Bronzemedaljerne gik til Jan Ø. Jørgensen fra Danmark og Kento Momota, hvilket betød, at Japan for første gang nogensinde vandt en VM-medalje i herresingle.

I damesinglerækken var der for første gang siden Kina begyndte af deltage i VM-turneringerne i 1983 ingen medaljer til de kinesiske spillere. I stedet blev mesterskabet for anden gang i træk vundet af Spaniens Carolina Marín, der vandt 21-16, 21-19 i finalen over Saina Nehwal fra Indien. Bronzemedaljerne blev vundet af Sung Ji-Hyun fra Sydkorea og værtslandets Lindaweni Fanetri.

Herredoublerækken bød på en populær hjemmebanetriumf, idet Mohammad Ahsan og Hendra Setiawan sejrede efter finalesejr på 21-17, 21-14 over kineserne Liu Xiaolong og Qiu Zihan. Lee Tong-Dae og Yoo Yeon-Seong fra Sydkorea samt Hiroyuki Endo og Kenichi Hayakawa fra Japan vandt bronzemedaljerne.

I damedoublemesterskabet var der for første gang nogensinde dansk deltagelse i finalen, men Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl måtte nøjes med sølvmedaljerne, idet sejren for 13. VM i træk gik til et kinesisk par. I finalen tabte danskerne med 23-25, 21-8, 21-15 til Tian Qing og Zhao Yunlei, som vandt titlen for anden gang som par. Bronzemedaljerne gik til indoneserne Nitya Krishinda Maheswari og Greysia Polii samt japanerne Naoko Fukuman og Kurumi Yonao.

Mixed double-mesterskabet blev vundet af kineserne Zhang Nan og Zhao Yunlei, som dermed vandt VM-titlen i mixed double for tredje gang. De to første titler blev vundet i 2011 og 2014. I finalen besejrede de deres landsmænd Liu Cheng og Bao Yixin med 21-17, 21-11. Bronzemedaljerne gik til Xu Chen og Ma Jin fra Kina samt Tontowi Ahmad og Liliyana Natsir fra værtslandet Indonesien.

Medaljevindere

Medaljetabel

Resultater 

Spillerne blev seedet efter deres placering på verdensranglisten pr. 23. juli 2015, og lodtrækningerne blev foretaget den 28. juli 2015 på Museum Bank Indonesia i Jakarta.

Herresingle 

Herresinglemesterskabet har deltagelse af 64 spillere. Tre danskere har kvalificeret sig til mesterskabet:
 Jan Ø. Jørgensen
 Viktor Axelsen
 Hans-Kristian Vittinghus

Damesingle 

Damesinglemesterskabet har deltagelse af 48 spillere. Én dansker har kvalificeret sig til mesterskabet:
 Line Kjærsfeldt

Herredouble 

Herredoublemesterskabet har deltagelse af 48 par. Tre danske par har kvalificeret sig til mesterskabet:
 Mathias Boe / Carsten Mogensen
 Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen

Damedouble 

Damedoublemesterskabet har deltagelse af 48 par. Ét dansk par har kvalificeret sig til mesterskabet:
 Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen

Mixed double 

Mixed double-mesterskabet har deltagelse af 48 par. To danske par har kvalificeret sig til mesterskabet:
 Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
 Mads Pieler Kolding / Kamilla Rytter Juhl

Kilder 
 BWF - World Championships 2015 
 TOTAL BWF World Championships 2015

Noter 

Sport i 2015
2015